Con il nome Elisabetta d'Inghilterra sono indicati i seguenti personaggi:
Elisabetta d'Inghilterra (1282-1316) – figlia di Edoardo I d'Inghilterra e di Eleonora di Castiglia
Elisabetta I d'Inghilterra (1533-1603) – figlia di Enrico VIII d'Inghilterra e di Anna Bolena
Elisabetta II del Regno Unito (21 aprile 1926-) – figlia di Giorgio VI del Regno Unito e di Elizabeth Bowes-Lyon
Elisabetta d'Inghilterra (film) – film del 1937